Marré ist der Familienname folgender Personen:

 Heiner Marré († 2014), deutscher Jurist
 Heribert Marré (1925–2006), deutscher Unternehmer
 Johannes Marré (1921–2015), deutscher Diplomat
 Luis Marré († 2013), kubanischer Dichter und Schriftsteller
Peter Paul Marré (geb. 1948), deutscher Priester